Les Sousains (en tifinagh ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ - Isusyen, en Arabe marocain سواسة ؛ - Swasa) sont un groupe ethnique du sud du Maroc. D'origine berbère, ils habitent le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et la vallée du Souss, jusqu'à Guelmim.

Culture

Langue 
Les Sousains parlent principalement une variante masmouda du Berbère : le sousain, qu'ils nomment eux-mêmes tachlhit ou encore tasoussit.

Folklore 
La tradition folklorique des Sousains s'illustre notamment dans la danse : l'ahwash et la ribabe, ainsi que dans des formations musicales, les rewayse.

Personnalités 
 Aziz Akhannouch
 Saad Dine El Otmani  
 Oudaden
 Mohammed Sajid
 Mohamed Mokhtar Soussi
 Fatima Tabaamrant
 Fatima Tihihit

Notes et références 

Berbères